Le Bluenose Classic 2007 est l'édition 2007 du tournoi de squash Bluenose Classic qui se déroule du  au  à Halifax. Le tournoi fait partie de la catégorie 2 stars et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild card Robin Clarke.

Shahier Razik remporte le  titre de sa carrière en s'imposant face à Borja Golán au terme d'un match long de .

Têtes de série

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Bluenose Classic

2007
Squash en 2007
Sport au Canada en 2007
Sport en février 2007